Il doppio del torneo di tennis Lins Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Macpherson e Gerardo Mirad che hanno battuto in finale João Cunha e Silva e Ivan Kley 2-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Ivan Kley (finale)
 David Macpherson /  Gerardo Mirad (Campioni)

 Nelson Aerts /  Fernando Roese (semifinali)
 Jaime Oncins /  Edvaldo Oliveira (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lins Challenger 1989